Сезон 2014/15 на Купата на краля (познат още като Копа дел Рей, ) е 111-о издание на турнира. Победителят ще се класира за груповата фаза на турнира на УЕФА, Лига Европа за сезон 2015/16. Реал Мадрид е действащият шампион от миналия сезон.

Първи кръг

Втори кръг 
 Жребият беше теглен на 31 юли 2014 г., а мачовете се играха на 9, 10 и 11 септември 2014 г.

Трети кръг

1/16 финал 
 Жребият беше теглен на 17 октомври 2014 година. В този кръг се включват всички отбори от Ла Лига от сезон 2014/15 като първите мачове се изиграха на 29 октомври, 2, 3, 4 и 5 декември, а реваншите на 17 декември като отборите на Реал Мадрид и Севиля ги изиграха на 2 и 3 декември 2014 година.

Осминафинал 
 Първите мачове ще се играят на 7 и 8 януари 2015 г., а реваншите на 13, 14 и 15 януари 2015.

Четвъртфинал 
 Първите мачовете се изиграха на 21 и 22 януари, а реваншите на 28 и 29 януари 2015 година.

Първи срещи

Втори срещи

Полуфинал 
 Първите мачовете ще се играят на 11 февруари, а реваншите на 4 март 2015 година.

Първи срещи

Финал

Схема 
 Описаният резултат е общият от двата изиграни мача между отборите.

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

Турнири по футбол в Испания
Сезон 2014/15 във футбола
Футбол в Испания по сезон